Ангели́на Серге́евна Кали́нина (родилась 7 февраля 1997 года в Новой Каховке, Украина) — украинская теннисистка; победительница 19 турниров ITF (из них 16 в одиночном разряде); победительница одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2014); финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2014); финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2013); победительница теннисного турнира юношеской Олимпиады в парном разряде, экс-восьмая ракетка мира в юниорском рейтинге.

В 2022 году Ангелина Калинина в рейтинге WTA (Женской теннисной ассоциации) заняла 35 место и получила звание первой ракетки Украины, который с 2012 года удерживала Элина Свитолина.

Общая информация 
Ангелина родилась в спортивной семье. Мать Галина Калинина является тренером теннисистки. Спортсменка пришла в теннис в 5 лет по протекции бабушки.

Некоторое время Ангелина жила в Москве в связи с занятостью родителей. В 2008 году семья Калининых переезжает на постоянное место жительства в Киев. Ангелина получает возможность проводить тренировки на кортах «Аквариума».

С января 2019 года спортивной и тренерской деятельностью Ангелины занимаются исключительно мама (Галина Калинина) и муж (Корчевский Антон).

Спортивная карьера

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде  (25)

Победы (16) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (9)

Финалы турниров ITF в парном разряде (6)

Победы (3)

Поражения (3)

Примечания

Ссылки 

 
 

Теннисисты Украины
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде среди девушек